Die 1. division 2013/14 war die 68. Spielzeit der dänischen 1. division im Herrenhandball und gleichzeitig die 16. als zweithöchste Landesspielklasse.

Reguläre Saison

Qualifikation zur Håndboldligaen 2014/15

Qualifikation zur 1. division 2014/15 
Die Meister der drei Gruppen der 2. division (HIK Håndbold, Rækker Mølle KFUM und IK Skovbakken) stiegen direkt in die 1. division 2014/15 auf. Die drei Zweitplatzierten spielten in einer einfachen Runde zwei Mannschaften aus, die in direkten Duellen mit dem Zehnt- und Elftplatzierten der 1. division (Otterup HK und HØJ) zwei Teilnehmer an der 1. division 2014/15 ermittelten.

1. Runde

2. Runde 

|}

Torschützenliste

Siehe auch 
Håndboldligaen 2013/14

Weblinks 
Seite des dänischen Handballverbands zur 1. division 2013/14

Handballsaison 2013/14
Handballwettbewerb in Dänemark